Kennis ou Kennes est un patronyme flamand dérivé du prénom Christianus.

Variantes :
 Kennis, Kenis ;
 Kenen, Keenen, Kenens, Keenens  ;
 Kens, Kenes, Kennes, Kennens ;
 Cenens ;
 Quenis ;
 Kynen, Keynen ;
 Kiene, Kienen Kinnen.

  (1919-2006), producteur de film américain ;
 Guillaume Kennis (1839-1908), homme politique belge ;
 Guillaume Gommaire Kennis (1717-1789) violoniste et compositeur belge.

Odonyme 

 Rue Guillaume Kennis.

Patronyme anglais
Patronyme flamand